Енанку́р-Леа́ж () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на північний захід від Парижа, 75 км на південний захід від Ам'єна, 23 км на південний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Енанкур-Леаж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Енанкур-Леаж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза